Jožef Pogačnik je lahko:

 Jožef (Jože) Pogačnik (1902 - 1980), ljubljanski nadškof in metropolit, pesnik
 Jožef Pogačnik (1671 - 1712), pesnik, jezuit
 Jožef Pogačnik (1878 - 1965), zdravnik
 Jožef (Josip) Pogačnik (1866 - 1932), politik in gospodarstvenik
Jože(f) Pogačnik (1916 - 2022), častni občan Domžal; bivši župan Domžal, bivši direktor Tosame

Glej tudi 

 Jože Pogačnik (razločitev)
Josip Pogačnik